Southern League 1894–95 var den første sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der var opdelt i to divisioner med henholdsvis 9 og 7 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Millwall Athletic FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De tre lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod de tre bedst placerede hold i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne. Vinderen af Division Two, New Brompton FC, var det eneste af Division Two-holdene, der vandt sin kamp og blev oprykket til Division One. Ingen af Division One-holdene blev dog nedrykket, så divisionen blev udvidet fra ni til ti hold.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende fire hold valgt som nye hold i ligaen:
 1st Scots Guards FC
 Guildford FC
 Windsor & Eton FC
 Wolverton LNWR FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895